Malakal bezeichnet folgende Begriffe:

 Malakal, Hauptstadt des sudanesischen Bundesstaates A'ali an-Nil
 Flughafen Malakal, Flughafen nördlich Malakal
 Bistum Malakal, die sudanesischen Bundesstaaten Dschunqali, al-Wahda und A'li an-Nil umfassendes römisch-katholisches Bistum
 Malakal (Insel), zu den Palauinseln der Republik Palau gehörende Insel